Минкаилов — чеченская фамилия. Известные носители:
 Минкаилов, Зелимхан Чингисханович (1993) — российский борец вольного стиля.
 Минкаилов, Эльбрус Салаудыевич (1955) — чеченский писатель, журналист, переводчик.